Damarwulan (Air Salek)
 Damarwulan (Keling)
 Damarwulan (Kepung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing